Mankham ist der Name folgender Orte:

 Mankham (Feichten an der Alz), Ortsteil von Feichten an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Mankham (Gemeinde Weng), Ortschaft von Weng im Innkreis, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich